Малеевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малеевка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Малеевка — село в Льговском районе Курской области.
 Малеевка — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Малеевка — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Малеевка — деревня в Клинском районе Московской области.
 Малеевка — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Малеевка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.

Украина 
 Малеевка — село в Боровском районе Харьковской области.

См. также 
 Малиевка
 Дом творчества Малеевка — дом творчества в Московской области России.